Конска може бити:

 Конска (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Конска (Липтовски Микулаш), насељено мјесто у округу Липтовски Микулаш, Жилински крај, Словачка Република